Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Gratien – Somme
Saint-Gratien – Val-d'Oise